Mafang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Mafang (socken i Kina), Henan, 
 Mafang (köpinghuvudort i Kina, Shaanxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar